Station Bolquère-Eyne is een spoorwegstation in de Franse gemeente Bolquère.

Bolquère-Eyne